Hochjoch heißen folgende geographische Objekte:

Berge:
 Hochjoch (Ötztaler Alpen), 2896 m,  bei Pfunds im Inntal, Tirol
 Hochjoch (Verwall), 2520 m, im Verwall, Montafon, Vorarlberg
 Naturnser Hochjoch, 2443/2474 m, in den nordöstlichen Ausläufern der Ortler-Alpen, Südtirol
 Glaitner Hochjoch, 2389 m, in den Stubaier Alpen, Südtirol
 Hochjoch (Ammergauer Alpen), 2019 m, südlich über dem Heiterwangersee bei Reutte im Außerfern, Säulinggruppe der Ammergauer Alpen, Tirol
 Zwieselberg (Ammergauer Alpen), der Hauptgipfel, 1823 m, nördlich über dem Plansee bei Reutte im Außerfern, Danielkamm der Ammergauer Alpen, Tirol
 Hochjoch (Salzkammergutberge), 1315 m, Nebengipfel der Zimnitz über Bad Ischl, Oberösterreich
Pässe:
  Hochjoch (Schnalskamm), 2861 m, Übergang über den Schnalskamm zwischen Süd- und Nordtirol
  Hochjoch (Tannheimer Berge), 1754 m, Übergang westlich von Reutte im Außerfern, Tirol